The Grand Tour – album di George Jones del 1974
 The Grand Tour – musical di Jerry Herman del 1979
 The Grand Tour – album di Aaron Neville del 1993
 The Grand Tour – programma televisivo britannico